Rauschenberg kan syfta på:

 Robert Rauschenberg (1925–2008), en amerikansk konstnär
 Rauschenberg, Hessen – en stad i Tyskland